Sveti Marko (serbokroatisch für Sankt Markus) ist der Name folgender geografischen Objekte:

Sveti Marko (Perušić), Siedlung in der Großgemeinde Perušić, Kroatien
Sveti Marko (Bucht von Kotor), montenegrinische Insel
Sveti Marko (Kvarner), Insel in der Krk-Brücke, Kroatien
Sveti Marko (Brijuni), eine der Brijuni-Inseln, Kroatien